Filmy:
 Mężczyzna idealny (1987)
 Mężczyzna idealny (2005)